Hohe Mark bezeichnet:

in Bayern:
 Hohe Mark (Spessart) (414 m), Berg im Spessart bei Brücken (Mömbris), Landkreis Aschaffenburg
in Hessen:
 Hohe Mark (Taunus), mittelalterliche Waldnutzungsgemeinschaft im Taunus
 Hohe Mark (Oberursel), nach dieser Gemeinschaft benannter Stadtteil von Oberursel, Hochtaunuskreis
 Klinik Hohe Mark, dort ansässige Klinik für Psychotherapie und Psychiatrie
in Nordrhein-Westfalen:
 Hohe Mark (mit Rekener Kuppen), Höhenzug und Naturraum nördlich des Ruhrgebiets, im Westmünsterland
 Naturpark Hohe Mark-Westmünsterland, dortiger Naturpark
Siehe auch:
 Hoher Markt